Боевые шахматы — игра на классической шахматной доске при помощи классических шахматных фигур по правилам, несколько отличающимся от классических шахматных правил. Здесь и далее по тексту под фигурами понимаются: король, ферзь, ладья, слон, конь, а также  пешка.

Игра в «Боевые шахматы» характерна тем, что к её началу противоборствующие стороны совершенно не имеют представления о позиции соперника. Это, в известном смысле, моделирует боевую обстановку перед сражением, заставляет противников быстро ориентироваться в сложившейся ситуации на шахматной доске, исключает их начальное равенство друг перед другом, как это имеет место в обычных шахматах. Также игра исключает возможность применения дебютных заготовок из обычных шахмат из-за нестандартности в начальном расположении фигур, усиливает поиск каждым играющим оптимальных начальных расстановок, хотя, в известном смысле, начальная расстановка сама по себе может быть признана «дебютной заготовкой».

Правила 
Перед началом игры соперники, на разобщенных половинах шахматной доски, скрытно друг от друга, произвольным образом расставляют каждый свои фигуры. Число фигур остаётся таким же, как и в обычных шахматах. Однако каждая фигура может занимать любую клетку своей половины доски (ближайшие к игроку 4 горизонтали шахматной доски), по желанию играющего. В частности, пешка может находиться на ближайшей к игроку горизонтали, на одной вертикали могут быть размещены несколько пешек, слоны могут располагаться на полях одного цвета и т.п.

После расстановки фигур соперники сближают полудоски и начинают играть по обычным шахматным правилам за некоторыми исключениями:
При расстановке возможен вариант, когда к моменту первого хода король одного из игроков оказывается под шахом, а по жребию право хода принадлежит сопернику. В таком случае игроку, чей король оказался под шахом, присуждается поражение. Это несколько ограничивает число разыгрываемых начальных позиций, однако является достаточно редким случаем, свойственным скорее начинающим игрокам.
В случае хода пешки с ближайшей к игроку горизонтали (в нотации: с 1-й или 8-й), она может перейти только на 2-ю (7-ю) от игрока горизонталь, после чего у неё появляется право двигаться на два поля вперёд, аналогично правилам обычных шахмат. В этом случае, при соответствующем расположении пешки противника, может быть применено правило о взятии «на проходе».

Правила игры разработаны Г. М. Мироновым. Официальных комментариев боевым шахматам со стороны федераций классических шахмат пока не поступало.

Боевые шахматы в сети Интернет 

На данный момент в сети Интернет существует портал, позволяющий играть в боевые шахматы в режиме онлайн. На этом портале регулярно проводятся индивидуальные и командные турниры. Количество участников некоторых из этих турниров превышало 200 человек.

См. также 
 Стратего
 Battle Chess

Примечания

Ссылки 
 Александр Плющев, Сайт дня: Боевые шахматы // Ведомости, № 2059 от 29.02.2008 
 С. Шилов,  Боевые шахматы // «The Epoch Times»,  23.08.2009
 Глоссарий: Боевые шахматы
 

Варианты шахмат
Настольные игры по алфавиту